Unterseeboot 30 ou U-30 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard :
L'Unterseeboot 30, de type U 27, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1913 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale et s'est rendu le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire :
UB-30, un sous-marin de type UB II lancé en 1915 et qui a été coulé le .
UC-30, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 et qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 30, un sous-marin de type VII.A, a été lancé en 1936 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été sabordé le .
L'Unterseeboot 30, un sous-marin de type 206, a été lancé en 1975.

Unterseeboot 30 ou U-30 ou U-XXX peut faire référence également à :
L'Unterseeboot 30, un sous-marin de type U 27 pour la Marine austro-hongroise, a été construit en 1916 et a participé à la Première Guerre mondiale.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 1970